DACA ou Daca sont des patronymes pouvant désigner:

Patronyme
 (mort en 1945), homme politique albano-yougoslave
Čika Dača, surnom du joueur serbe de football Danilo Stojanović (1877-1967)
Esteban Daza ou Daça (c. 1537-1591/96), compositeur et joueur de vihuela espagnol

Voir aussi
Statut DACA, dispositif migratoire américain

Homonymie de patronyme